Helmut Klapper ist der Name folgender Personen:
* Helmut Klapper (Biologe) (1932–2019), deutscher Biologe und Limnologe
 Helmut Klapper (Physiker) (* 1937), deutscher Physiker und Kristallograph